Rajd Szwecji 2020 (68. Rally Sweden) – 68. Rajd Szwecji rozgrywany w Szwecji i Norwegii od 13 do 16 lutego 2020 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2020. Rajd był rozegrany na śniegu i lodzie.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC. Ze względu na warunki atmosferyczne (brak śniegu i dodatnie temperatury), rajd został skrócony z 19 do 11 odcinków specjalnych (dwa z nich odwołano) i z 300 do 170 kilometrów oesowych.

Rajd wygrał Brytyjczyk Elfyn Evans jadący samochodem Toyota Yaris WRC, była to jego druga wygrana w WRC i jedenaste podium w rajdowych mistrzostwach świata. Evans zwyciężył Toyotą w swoim drugim starcie tym autem. Wyprzedził on o niecałe trzynaście sekund Estończyka Otta Tanaka jadącego samochodem Hyundai i20 Coupe WRC, dla Tanaka to dwudzieste siódme podium WRC. Trzecie miejsce ze stratą ponad dwudziestu sekund, zajął Fin dziewiętnastolatek Kalle Rovanperä, jadący również Toyotą Yaris WRC, było to dla niego pierwsze podium w mistrzostwach. Rovanperä został najmłodszym kierowcą w historii, który stanął na podium rajdowych mistrzostw świata (uczynił to mając 19 lat 4 miesiące i 16 dni). Zespół Toyoty świętował swoje pięćdziesiąte siódme zwycięstwo w mistrzostwach świata a czternaste z Yarisem WRC. Rajdu nie ukończył Jari-Matti Latvala, który startował samochodem Toyota Yaris WRC. Fin po przejechaniu trzech OS-ów wycofał się z powodu awarii silnika. Jedyny Polak startujący w tej imprezie Michał Sołowow jadący Škodą Fabią R5 w klasyfikacji generalnej zajął dwudzieste czwarte miejsce, a w WRC 3 zajął przedostatnie ósme miejsce.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 46 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i Junior Wrc. Poniższa lista zawiera również zawodników, którzy zgłosili się do zawodów, a później z różnych przyczyn w nich nie wystartowali (nw).

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage. W klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty są przyznawane za każdy wygrany OS.

Wyniki po 2 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

Junior WRC

Kierowcy

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2020
2020 w Szwecji